Urtl ist der Ortsname von

 Urtl (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Urtl (Walpertskirchen), Ortsteil der Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Urtl (Gemeinde Guttaring), Ortschaft in der Gemeinde Guttaring, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Urtl (Gemeinde Thannhausen), Ortsteil von Thannhausen, Bezirk Weiz, Steiermark